Awirs est un village de Belgique faisant partie de la commune de Flémalle.
 Awirs est un ruisseau de Belgique, affluent de la Meuse.

Voir aussi
 le Charbonnage des Xhawirs (même étymologie) à Herve, ancien charbonnage de la Société anonyme des Charbonnages de Wérister.